Кантамајек има више значења:

 Општина Кантамајек (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кантамајек (Кантамајек, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику